Голд:
 Голд — лично зависимый индивидуум.

Фамилия 
Голд, Го́улд (, Gould, Gauld) — английская фамилия.
 Голд, Ариэль (род. 1996) — американская сноубордистка, выступающая в хафпайпе и слоупстайле.
 Голд, Бен (1898—1985) — американский еврейский писатель и профсоюзный лидер.
 Голд, Гари (род. 1946) — американский композитор и певец, соавтор Ильи Резника, Михаила Танича и других.
 Голд, Гарри (1910—1972) — агент советской разведки в США.
 Голд, Грейси (род. 1995) — американская фигуристка, выступающая в соревнованиях по фигурному катанию.
 Голд, Джейми (род. 1969) — профессиональный игрок в покер.
 Голд, Дори (род. 1953) — израильский дипломат.
 Голд, Зеэв (1889—1956) — раввин, еврейский активист, один из подписавших декларацию независимости Израиля.
 Голд, Кати (род. 1978) — американская порноактриса.
 Голд, Майкл (1894—1967) — американский писатель, критик и журналист.
 Голд, Мариан (род. 1954) — немецкий музыкант.
 Голд, Мэри Джейн (1909—1997) — праведница, которая спасла более 2000 евреев из оккупированной немцами Франции.
 Голд, Мюррей (род. 1969) — английский композитор театра, кино и телевидения.
 Голд, Нина (род. XX век) — британский кастинг-директор и кинопродюсер.
 Голд, Отто (1918—1999) — фигурист из Чехословакии, серебряный призёр чемпионата Европы 1930 года в мужском одиночном катании.
 Голд, Райан (род. 1995) — шотландский футболист, атакующий полузащитник португальского клуба «Спортинг» и молодёжной сборной Шотландии.
 Голд, Том (род. 1976) — британский автор комиксов.
 Голд, Томас (1920—2004) — американский астроном.
 Голд, Трейси (род. 1969) — американская актриса.
 Голд, Тэйлор (род. 1993) — американский сноубордист, выступающий в хафпайпе и слоупстайле.
 Голд, Уолтер (1887—1963) — американский пианист.
 Голд, Хани (род. 1993) — американская порноактриса и эротическая модель.
 Голд, Элисон (род. 2002) — американская поп-певица.
 Голд, Эрнест (1921—1999) — американский кинокомпозитор.

См. также 
 
 
 
 Голд-Бич
 
 Голд-стрит (Манхэттен)

Примечания